Дмитрий Васильевич Рыжков (2 (15) мая 1915 — дата смерти неизвестна) — советский футболист и хоккеист, хоккейный тренер. Заслуженный тренер РСФСР (1972).

Биография 
В первые послевоенные годы играл в футбол за свердловские команды «Динамо» и «Авангард». В составе «Авангарда» в 1948 году провёл два матча в классе «А», однако позднее их результаты были аннулированы из-за смены формата турнира.

Также выступал за свердловское «Динамо» в соревнованиях по хоккею с шайбой. В сезоне 1947/48 стал победителем зонального турнира первой лиги, а в сезоне 1949/50 со своей командой дебютировал в высшей лиге.

В сезоне 1951/52 был играющим главным тренером «Химика» (Электросталь), привёл команду к победе в зональном и финальном турнире второй лиги и к званию чемпиона РСФСР. В сезоне 1952/53 играл в составе «Химика» в высшей лиге.

В дальнейшем много лет работал в Электростали тренером по хоккею команды мастеров, коллективов физкультуры и детских команд. В 1960-е годы некоторое время работал с командой «Машиностроитель» (Балашиха). Среди его воспитанников — олимпийские чемпионы Анатолий Ионов, Юрий Ляпкин, игрок сборной СССР Александр Сапелкин и другие.

Умер не ранее 1989 года.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Динамо» Свердловск
Игроки ФК «Урал»
Хоккеисты СССР
Игроки ХК «Динамо» Свердловск
Игроки ХК «Кристалл» Электросталь
Хоккейные тренеры СССР
Тренеры ХК «Кристалл» Электросталь
Спортсмены нескольких видов спорта
Заслуженные тренеры РСФСР